Villers-le-Château ist eine französische Gemeinde im Département Marne in der Region Grand Est. Sie hat eine Fläche von 20,82 km² und  Einwohner ().

Bevölkerungsentwicklung

Sehenswürdigkeiten 
 Schloss

Weblinks 

 
Ort in Grand Est